Tobo peut désigner :
Tobo une localité du comté d'Uppsala en Suède
Tobo-Tankori une commune rurale au Burkina Faso
Tobo-Wélétéon une commune rurale au Burkina Faso